Hori bezeichnet:

 Hori, einen altägyptischen König
 Hori (Klan), einen japanischen Klan
 Hori (Hohenpriester), Hohenpriester des Ptah, Sohn des Prinzes Chaemwaset.
 Hori (Wesir), einen Wesir unter König Sethos II. bis Ramses III.
 Hori II., einen Vizekönig von Kusch unter König Siptah bis Ramses III.
 Hori III., einen Vizekönig von Kusch unter König Ramses III. bis Ramses V.
 Hori (Bibel), zwei Personen im Alten Testament
 Sohn Lotans, Nachkomme Esaus 
 Simeoniter, Vater des Kundschafters Schafat 
 Hori (Musik), einen Musikstil der leichten klassischen nordindischen Musik
 Hori (Unternehmen), einen japanischen Videospielhersteller
 Typ 5 Ho-Ri, einen japanischen Jagdpanzer des Zweiten Weltkriegs
 (8500) Hori einen Asteroiden

Hori ist der Familienname folgender Personen:

 Hori Hidemasa (1553–1590), japanischer Krieger
 Hideyuki Hori (* 1954), japanischer Synchronsprecher
 Hori Ichirō (1910–1974), japanischer Forscher zum religiösen Brauchtum
 Kenta Hori (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Kentarō Hori, japanischer Physiker
 Kento Hori (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Kōsuke Hori (* 1934), japanischer Politiker
 Hori Kyūsaku (1900–1976), japanischer Geschäftsmann
 Naoto Hori (* 1964), japanischer Fußballspieler
 Hori Ryūjo (1897–1984), japanische Puppenmacherin
 Hori Shigeru (1901–1979), japanischer Politiker und Parlamentspräsident
 Hori Shinji (1890–1978), japanischer Bildhauer
 Hori Shinsuke (1919–2013), japanischer Politiker und Diplomat
 Takafumi Hori (* 1967), japanischer Fußballspieler
 Hori Tatsuo (1904–1953), japanischer Schriftsteller und Übersetzer
 Yūka Hori (* 1996), japanische Leichtathletin
 Yukitoshi Hori (* 1952), japanischer Synchronsprecher

Siehe auch: Höri, Horii, Horie